Олимпийские игры 1976
 Летние Олимпийские игры 1976 — XXI Летние Олимпийские игры в Монреале, Канада.
 Зимние Олимпийские игры 1976 — XII Зимние Олимпийские игры в Инсбруке, Австрия.